Il doppio del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel King-Turner e Robert Smeets che hanno battuto in finale Brendan Evans e Alberto Francis 7-5, 68-7, [10-7].

Teste di serie 

 Daniel King-Turner /  Robert Smeets (Campioni)
 Brendan Evans /  Alberto Francis (finale)

 Matthias Bachinger /  Daniel Brands (semifinali)
 Niko Karagiannis /  Cecil Mamiit (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2007